The Terminator — компьютерная игра для DOS, разработанная компанией Bethesda Softworks в 1991 году.
 The Terminator — компьютерная игра для Sega Master System, Sega Mega Drive и Sega Game Gear, разработанная компанией Probe Entertainment в 1992 году.
 The Terminator — компьютерная игра для NES, разработанная компанией Radical Entertainment в 1992 году.
 The Terminator — компьютерная игра для Atari 400/800/XL/XE, разработанная компанией Brothers Production в 1993 году.
 The Terminator — компьютерная игра для SNES, разработанная компанией Gray Matter Inc. в 1993 году.